Il existe deux châteaux de Nointel en France :
Château de Nointel, à Nointel dans le département du Val-d'Oise
Château de Nointel, à Nointel dans le département de l'Oise